Герасимець — українське прізвище.

 Герасимець Володимир Григорович (*1970) — український футболіст, півзахисник і захисник.
 Герасимець Сергій Григорович (*1965) — радянський та білоруський футболіст та білоруський футбольний тренер українського походження.
 Герасимець Сергій Сергійович (*1988) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища